Lyngbø ist der Name folgender Orte
 Lyngbø (Alver), Ort in Alver, Norwegen
 Lyngbø (Bergen), Wohngebiet in Bergen, Norwegen
 Lyngbø (Stad), Ort in Stad, Norwegen

Lyngbø ist der Name folgender Personen:
 Dagfinn Lyngbø (* 1972), norwegischer Komiker und Schauspieler